Сен-П'єрр-Лафе́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 105 км на північ від Тулузи, 9 км на північ від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 132 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 338,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-П'єрр-Лафей на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єрр-Лафей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-П'єрр-Лафей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-Лафей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-П'єрр-Лафей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот